Лев Яковлевич Елагин (10 сентября 1918, Москва — 15 апреля 1986, Москва) — советский актёр театра и кино, кинорежиссёр, театральный режиссёр, педагог.

Биография 
Родился 10 сентября 1918 года в Москве.

В 1935 году поступил в Оперно-драматическую студию к К. С. Станиславскому. Играл в пьесе Чехова «Три сестры» Тузенбаха, всего - более 500 спектаклей.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941 году ушёл добровольцем на фронт, был зачислен в зенитно-артиллерийский полк. Участник дивизионной самодеятельности, также совмещал службу с выездами на вечерние спектакли в Студию. После войны несколько лет играл в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

Среди сыгранных Елагиным ролей: Гоуард в «Глубоких корнях», Талызин в «Грибоедове», Сорин в «Чайке», Мистер Доррит в «Крошке Доррит». Уже в середине 1940-х Елагин задумывается о режиссуре, пробует себя и как драматург, в частности, в 1951 году вместе с Е. Весником и А. Диким они ставят спектакль «Правда о его отце», а в 1962 году состоялся самостоятельный дебют Елагина - «Все только начинается».

В 1957 году Елагин с режиссером Александром Ароновым придумал, организовал и вел вечернюю студию при театре для старшеклассников, выпускники которой впоследствии вошли в труппы знаменитых московских и петербургских театров и стали знаменитыми: Инна Чурикова, Евгений Стеблов, Елизавета Никищихина, Виктор Павлов, Никита Михалков и многие другие актёры.

1965 год становится для Елагина переломным. По приглашению телевизионного режиссёра Павла Резникова Елагин приходит в Главную редакцию литературно-драматических программ, где, спустя 2 года, в 1967 году становится художественным руководителем IV программы ЦТ. На этой должности пробыл до прихода Лапина в 1970 году.

Поставил множество телевизионных спектаклей по различным литературным произведениям: «Былое и думы» А. И. Герцена,
«Стихи о прекрасной даме» А. А. Блока и другим.

Был женат на манекенщице Алле Левашовой. Изучал английский язык.

Умер во время работы в Останкино 15 апреля 1986 года.

Фильмография

Актёр 
  — Игра без правил — Йоганн Вирт/Генрих Вунт
  — Любимая — эпизод
  — Операция «Трест» — эпизод
  — Сильные духом — Функ
  — Твой современник — эпизод
  — В те дни — Лессиг

Режиссёр 
  — Вкус хлеба
  — Возмездие
  — Петербург
  — Былое и думы
  — Стихи о Прекрасной даме
  — Домик в Коломне
  — Александр Блок. Родина

Ссылки 
 100 лет со дня рождения актера, режиссера Льва Елагина

Персоналии:Театр им. Станиславского
Режиссёры СССР